Lobo é o termo designado a 4 espécies de canídeos, sendo estas o Lobo-cinza (Canis lupus), Lobo-vermelho (Canis rufus), Lobo-etíope (Canis simensis) e o Lobo-dourado (Canis anthus).

Classificação 
Existem 4 espécies de animais atuais que verdadeiramente podem ser chamados de Lobo.

Existem outros animais com nome de Lobo mas não são de fato seres a serem considerados realmente donos do título:

 Lobo-da-terra(uma hiena)

 Lobo-guará(canídeo distinto).

 Lobo-da-tasmânia(um marsupial).

 Lobo-marinho(um pinípede).

Características 

Os lobos são consideradas as maiores espécies de animais vivas da família Canidae, apesar de possuírem um variável porte físico, o lobo-cinzento é a maior espécie de canídeo existente e por consequência, o maior dentre os lobos.

Variam de 27 a 80 kg sendo o último peso pertencente a uma população específica de lobos-cinzentos que mora nas regiões do estado do Alasca, podem ter de 1,20 a 2 metros de comprimento.

Sua coloração varia muito, indo do marrom ao cinza e do cinza a preto, mas normalmente o preto é fruto do cruzamento antigo de lobos selvagens com sua contraparte doméstica.

Algumas espécies (e subespécies) 
Aqui alguns canídeos ditos como lobos (muitos extintos).

 Lobo-cinza (Canis lupus)
 Lobo-do-ártico (Canis lupus arctos)
 Lobo-etíope (Canis simensis)
 Lobo-vermelho (Canis rufus)
 Lobo-doméstico (Canis lupus familiares)
 †Lobo-pré-histórico (Canis dirus)
 †Lobo-variável (Canis variabilis)
 Lobo-egípcio (Canis lupus lupaster)
 †Lobo-africano (Canis africanus)
 †Lobo-da-caverna-europeu (Canis lupus spelaeus)
 †Lobo-beringiano (Canis lupus), primeira população de lobo-cinza.
 †Lobo-megafaunal (Canis cf. Lupus)
 †Lobo-de-mosbach (Canis mosbachensis), ancestral do lobo-cinza.

Referências 

 Tedford, Richard H.; Wang, Xiaoming; Taylor, Beryl E. (2009). "Phylogenetic Systematics of the North American Fossil Caninae (Carnivora: Canidae)". Bulletin of the American Museum of Natural History. 325: 1–218. doi:10.1206/574.1. hdl:2246/5999.
 Boitani, L.; Phillips, M.; Jhala, Y. (2018). "Canis lupus". IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2018. e.T3746A119623865. doi:10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T3746A119623865.en.
 A. Lehrman (1987). "Anatolian Cognates of the PIE Word for 'Wolf'". Die Sprache. 33: 13–18.

Lobos
Espécies biológicas